

Personnalités 
Ibi peut désigner :
 Ibi, un majordome de la Divine Adoratrice d'Amon Nitocris I ;
 Ibi II, un roi de l'Égypte antique ;
 Qakarê Ibi, un roi de l'Égypte antique ;
 Keiko Ibi (née en 1967), une réalisatrice japonaise de documentaires ;
 Sinibaldo Ibi, un peintre italien du début du .

Prénom
Ibi est un prénom espagnol.

Ibi est aussi un  prénom égyptien ancien.

Géographie 

 Ibi, une ville de la province d'Alicante en Espagne ;
 Ibi, un district de la préfecture de Gifu au Japon ;
 Ibi, une zone de gouvernement local au Nigeria dans l'État de Taraba ;
 Ibi, un fleuve du Japon ;
 Ibi, une localité du département de Rollo, dans la province de Bam, dans le Centre-nord, au Burkina Faso.

Sigle 
IBI est un sigle qui peut désigner :
 , un magazine d'affaires avec un accent particulier sur l'industrie du bateau, publié par Boating Communications Ltd.